Gudin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Étienne Gudin (1734-1820), général de division français ;
 Paul-Philippe Gudin de La Brenellerie (1738-1820), ami, éditeur et historiographe français de Beaumarchais ;
 P Gudin (1767-?), peintre ;
 Charles Étienne Gudin de La Sablonnière (1768-1812), un général français de la Révolution et de l'Empire ;
 Charles Gudin du Pavillon (1879-1955), général de brigade aérienne français ;
 Pierre César Gudin des Bardelières (1775-1855), général français de la Révolution et de l'Empire, frère de Charles Étienne Gudin ;
 Jean-Marie Gudin (1782-1831), graveur français ;
 Charles Gabriel César Gudin (1798-1874), général sénateur du Second Empire et homme politique français, fils de Charles Étienne Gudin de La Sablonnière ;
 Jean-Louis Gudin (1799-1823), peintre et illustrateur français ;
 Fidel Gudin (1800-1874), peintre français orientaliste ;
 Théodore Gudin (1802-1880), peintre français, premier peintre de la Marine avec Crépin ;
 Henriette Gudin (1825-1876), peintre française ;
 Émile Gudin (1874-1957), peintre français ;
 Marlène Gudin (1978-), haltérophile française ;
 Roland-Paul Gudin (1924-), auteur français ;

 Étienne Gudin de Vallerin, graveur français.

Références 

Patronyme français